Hinckley (Illinois)
 Hinckley (Leicestershire), població anglesa
 Hinckley (Minnesota)
 Hinckley (Utah)